Jeopardy (film), een film uit 1953
 Jeopardy (televisieserie), een Britse dramaserie
 Waagstuk, een Belgisch spelprogramma gebaseerd op het Amerikaanse Jeopardy!
 Jeopardy (album), een muziekalbum uit 1980 van The Sound
 Jeopardy (lied), een lied van The Greg Kihn Band
 Jeopardy! (computerspel)
 Jeopardy (pop/rock coverband), Nederlandse pop-/rockcoverband